Klimmer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Klimmer (* 1940), deutscher Buchautor, Dozent und Maler
 Lorenz Klimmer (1868–1919), deutscher Politiker und Mitglied des Bayerischen Landtages
 Markus Klimmer, österreichischer Unternehmensberater und Politikberater
 Martin Klimmer (1873–1943), deutscher Veterinär
 Rudolf Klimmer (1905–1977), deutscher Arzt und Sexualwissenschaftler
 Volker Klimmer (* 1940), deutscher Apotheker, Jazzmusiker und Bandleader

Siehe auch:
 Glimmer